Die Miami Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Miami Gardens. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 23. März bis 4. April 2021 statt. Zeitgleich fanden dort auch die Miami Open der Männer statt, ein Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Miami Open 2021 fand am 22. und 23. März 2021 statt. Ausgespielt wurden zwölf Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Miami Gardens